NFL sezona 1974. je 55. po redu sezona nacionalne lige američkog nogometa.

Sezona je počela 15. rujna 1974. Super Bowl IX je bio završna utakmica sezone, u kojoj su se 12. siječnja 1975. u New Orleansu u Louisiani na Tulane Stadiumu sastali pobjednici AFC konferencije Pittsburgh Steelersi i pobjednici NFC konferencije Minnesota Vikingsi. Pobijedili su Steelersi rezultatom 16:6 i tako osvojili svoj prvi naslov prvaka u povijesti.

Poredak po divizijama na kraju regularnog dijela sezone 

Napomena: * - ušli u doigravanje kao pobjednik divizije, ** - ušli u doigravanje kao wild-card, % - postotak pobjeda, P± - postignuti/primljeni poeni

Doigravanje

Nagrade za sezonu 1974.

Statistika

Statistika po igračima

U napadu 

Najviše jarda dodavanja: Ken Anderson, Cincinnati Bengals - 2667
Najviše jarda probijanja: Otis Armstrong, Denver Broncos - 1407
Najviše uhvaćenih jarda dodavanja: Cliff Branch, Oakland Raiders - 1092

U obrani 

Najviše presječenih lopti: Emmitt Thomas, Kansas City Chiefs - 12

Statistika po momčadima

U napadu 

Najviše postignutih poena: Oakland Raiders  - 355 (25,4 po utakmici)
Najviše ukupno osvojenih jarda: Dallas Cowboys - 355,9 po utakmici
Najviše jarda osvojenih dodavanjem: Washington Redskins - 200,1 po utakmici
Najviše jarda osvojenih probijanjem: Dallas Cowboys - 175,3 po utakmici

U obrani 

Najmanje primljenih poena: Los Angeles Rams - 181 (12,9 po utakmici)
Najmanje ukupno izgubljenih jarda: Pittsburgh Steelers - 219,6 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih dodavanjem: Pittsburgh Steelers - 104,7 po utakmici
Najmanje jarda izgubljenih probijanjem: Los Angeles Rams - 93,0 po utakmici

Vanjske poveznice 

Pro-Football-Reference.com, statistika sezone 1974. u NFL-u
NFL.com, sezona 1974.

Izvori 

1974